Частини тіла:
 Голінка — частина ноги від коліна до стопи; те саме, що й гомілка.
 Голінка — частина м'ясної туші

Топонім 

Села:
 Голінка — Сумська область, Роменський район
 Голінка — Чернігівська область, Бахмацький район